Мартин Тенк (, 8 февраля 1972, Острава, Чехословакия) — чешский стрелок, выступавший в дисциплинах пулевой стрельбы пистолет 50 метров и пневматический пистолет 10 м. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2000, чемпион Европы 1999 года, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2001 года.

Участник Олимпийских игр 1996, 2000, 2004, 2008 годов.

Карьера 
Мартин Тенк начал выступать в соревнованиях по пулевой стрельбе в 1985 году. Успешно выступал еще по юниорам: чемпион Европы среди юниоров 1992 года в Софии, двукратный серебряный призёр юниорского чемпионата Европы 1991 года в Болонье. Его самым главным успехом стала бронзовая медаль Олимпиады 2000 года в Сиднее. На этапах кубка мира добивался больших успехов: 21 медаль (7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых, в том числе золото финала кубка мира 20014 года в Бангкоке).

Лучший стрелок мира 2003 года (в том году Тенк победил на всех 3-х этапах кубка мира).

В 2011 году завершил свою спортивную карьеру.

Примечания 
Стрелки Чехии
Стрелки Чехословакии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Родившиеся в Остраве

Ссылки 

 Профиль на сайте issf-sports.org

Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года